Plusy dodatnie, plusy ujemne – wałęsizm
 „Plusy dodatnie, plusy ujemne” – publicystyczna audycja radiowa Rafała Ziemkiewicza, powstała w 1992 roku (Radio Plus)
 „Plusy dodatnie, plusy ujemne” – telewizyjny program publicystyczny (Tele 5), nadawany od 2006 roku
 „Plusy dodatnie, plusy ujemne” – film dokumentalny Grzegorza Brauna z 2006 roku